De 24ste editie van de UEFA Cup werd in een volledige Italiaanse finale door AC Parma gewonnen tegen Juventus.

Voorronde

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale 

 *  Vet is bekerwinnaar

Externe links
Officiële website
Results at RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1994/95